Irish Classic 2007 (также известен как Lucan Racing Irish Classic 2007 - по названию спонсора) — пригласительный снукерный турнир, который проходил с 18 по 19 августа 2007 года в Дублине, Ирландия. Победителем турнира стал Дэвид Моррис, обыгравший в финале Фергала О'Брайена со счётом 5:3.

Это был первый розыгрыш Irish Classic.

Призовой фонд 

Победитель: € 1 000
Финалист: € 500
Полуфиналисты: € 300
Четвертьфиналисты: € 150

Высший брейк: € 200

Результаты

Сенчури-брейки 

 147 Стюарт Бинэм
 100 Фергал О'Брайен

Примечания 

Irish Classic
2007 год в снукере